Windows 7 Starter Edition é o sucessor do Windows Vista Starter Edition e é o nome de um sistema operacional que pertence a um grupo de recursos limitados da Microsoft.  Esta versão é recomendada esta versão a pessoas que estão a iniciar-se na área dos computadores. Ela trouxe mudanças em comparação às outras edições do Windows Starter Edition. É um pouco mais livre, no entanto com a ausência da marca d'água o wallpaper é o mesmo. Outra alteração é o facto de não possuir a limitação de três programas ao mesmo tempo.

Limitações 

 A memória RAM é limitada a 2 GB;
 Não possui a versão de 64 bits;
 Não possui os jogos Chess Titans, Mahjong Titans e jogos da internet do Windows XP;
 Determinados recursos de redes não estão disponíveis;
 Você pode ingressar em um grupo doméstico, mas não pode criar um;
 É possível criar contas de usuário, mas ele não possui Troca Rápida de Usuário;
 Não possui as visualizações de miniaturas;
 Não é possível alterar o papel de parede;
 Não possui o acesso pela internet à mídia doméstica;
 Não possui compatibilidade com o EFS;
 Não é possível criar um grupo de usuários;
 Não é possível usar a Conexão da Área de Trabalho Remota para se conectar em mais de um computador;
 Não é possível salvar um backup num local de rede;
 Não possui o servidor RPC;
 Não possui o Aero Glass e transparência de janelas
 Não possui o Windows Bit Locker;
 Não possui o Sniping tool (Captura de Tela)
 Não possui o suporte a telas Touch Screen

Limitações Removidas

 Não possui mais a marca d'água
 Não possui mais a limitação de CPU
 Não possui a limitação de abrir somente 3 janelas

O sucessor 
Atualmente a Microsoft anunciou que finalmente não irão mais existir versões Starter no Windows. Essa versão virá a ser substituída pela versão ARM. Isto porque a Microsoft irá investir no mercado móvel e não irá querer limitar muito os utilizadores. A versão mais próxima ao do Starter é o Windows 8 ou Windows 8 Basic que é mais simples que o Windows 8 Pro por não ter Media Center e outros Recursos.

Ver também 
 Windows XP Starter Edition
 Windows Vista Starter Edit

Starter